Красноро́гское сельское поселение — муниципальное образование в восточной части Почепского района Брянской области. 

Административный центр — село Красный Рог.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Краснорогского и Милечского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Почепского района
Сельские поселения Брянской области